В статье представлен список игроков футбольного клуба «Тосно», выступавших за команду в сезонах 2013/14 — 2017/18 — в то время, когда она имела профессиональный статус. Всего за пять сезонов хотя бы один матч за клуб провели 118 игроков.

В таблице указано количество матчей, проведённых каждым игроком.
 Перв. — первенство ПФЛ (2013/14), первенство ФНЛ (2014/15 — 2016/17), премьер-лига (2017/18)
 КР — Кубок России
 Ст. — стыковые матчи за выход в премьер-лигу по итогам сезона 2014/15
 КФ — Кубок ФНЛ 2015

Ссылки 
 Статистика на сайте sportbox.ru

Тосно
ФК «Тосно»